Gradišće est un toponyme qui peut désigner :

Gradišće,  une localité située sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Gradišće, une localité située dans la municipalité de Generalski Stol, comitat de Karlovac ;
Gradišće, une localité située dans la municipalité de Žminj, comitat d'Istrie ;

Gradišće un village de Slovénie situé dans la commune de  Videm.